Cornelis Jacobus Groeneveld (1897 - 1986)
Cornelis Groeneveld (kunstschilder) (1882 - 1952)